Sons of the Desert (film), een film uit 1933 van Stan Laurel en Oliver Hardy
Sons of the Desert (organisatie), een overkoepelende organisatie van Laurel & Hardy-fanclubs